Rikissa, ibland även Rixa, är ett kvinnonamn. Bland de personer som har burit namnet märks:
 
 Rikissa av Lothringen (död 1063), polsk drottning
 Rikissa av Polen (1013–1075), ungersk drottning
 Rikissa av Polen (1140–1185), drottning av Kastilien
 Rikissa av Polen, svensk drottninggemål (1100-talet) till kung Magnus den starke och kung Sverker den äldre.
 Rikissa av Danmark, svensk drottninggemål 1210 till kung Erik Knutsson.
 Rikissa Birgersdotter (Folkungaätten), norsk drottning 1251 och furstinna av Werle 1262, dotter till prinsessan Ingeborg Eriksdotter och Birger jarl.
 Rikissa av Werle, dotter till Rikissa Birgersdotter, hertiginna av Braunschweig från 1284.
 Rikissa Valdemarsdotter av Sverige, polsk drottning död cirka 1292, dotter till kung Valdemar Birgersson.
 Rikissa Magnusdotter av Sverige, död 1348, dotter till kung Magnus Ladulås, abbedissa.
 Rikissa Karlsdotter, svensk prinsessa (1400-talet), dotter till kung Karl Knutsson (Bonde), nunna.

Kvinnonamn